Шотландский Первый Дивизион 1932/1933 () — 43-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 13 августа 1932 года и закончился 29 апреля 1933 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1932/1933
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1932 году
Спорт в Шотландии в 1933 году